

События 

 Дуглас Энгельбарт получил патент на компьютерную мышь. Новинка получила название «система индикации X-Y позиции на мониторе». Прибор выглядел как большая деревянная мышь с большими колёсами. Позднее компьютерная мышь стала активно использоваться в компьютерных играх.

Выпуски игр 
 Выпущена игра Highnoon, разработанная Кристофером Гайло из Высшей школы Сайоссета (Нью-Йорк, США) на мейнфрейме, работающем в режиме разделения времени.

Примечания